Unterseeboot 60 ou U-60 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 60, de type U 57, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1916 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale jusqu'à sa reddition le  sur la côte est d'Angleterre et démoli en 1921.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-60, un sous-marin de type UB III lancé en 1917 jusqu'à sa reddition le  sur la côte est d'Angleterre et démoli en 1921..
UC-60, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 jusqu'à sa reddition le  et démoli à Rainham en 1921.
L'Unterseeboot 60, un sous-marin de type II.C, a été lancé en 1939 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930